Александр Николаевич Плеханов () — советский государственный и партийный деятель, член ЦК КПСС, первый секретарь Курганского областного комитета КПСС (25 июня 1985 года — 11 сентября 1990 года), председатель Курганского областного Совета народных депутатов (апрель — ноябрь 1990 года), депутат Верховного Совета СССР XI созыва и народный депутат СССР.

Биография 
Родился 1 марта 1932 года в семье служащего в рабочем поселке Сысерть Сысертского района Уральской области, ныне город, административный центр Сысертского городского округа Свердловской области.

В 1951 году поступил в Свердловский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1956 году, получив специальность инженера-механика.

С 1956 года преподаватель училища механизации сельского хозяйства № 15, пос. Мирный Красноармейского района Челябинской области.

С 1958 года работал главным инженером совхозов «Сосновский» и «Лазурный» Красноармейского района Челябинской области.

С 1960 года член КПСС.

С 1961 года работал директором совхоза «Вперёд» Красноармейского района Челябинской области.

В 1964 году выдвинут на партийную работу. Избирался секретарём парткома Кизильского районного колхозно-совхозного производственного управления Челябинской области. 

В 1965—1972 годах — первый секретарь Кизильского райкома КПСС. В эти годы район стал победителем Всероссийского соцсоревнования.

В 1972 году стал заведующим сельскохозяйственным отделом Челябинского обкома КПСС.

С 1975 года в течение десяти лет работал секретарём Челябинского обкома КПСС.

В марте 1985 года утверждён инспектором ЦК КПСС.

25 июня 1985 года избран первым секретарём Курганского областного комитета партии.

С декабря 1985 года был членом исполкома областного Совета народных депутатов.

С 1986 года член ЦК КПСС.

С апреля 1990 года председатель Курганского областного Совета народных депутатов.

В сентябре 1990 года освобожден с поста первого секретаря Курганского обкома КПСС в связи с уходом на пенсию, а в ноябре и с поста председателя Курганского областного Совета народных депутатов.

В ноябре 1995 года вернулся в г. Челябинск.

Внёс большой вклад в социально-экономическое развитие Курганской области.

Избирался:
 Членом ЦК КПСС (1986—1991)
 Делегатом XXIV и XXVII съездов КПСС, XIX Всесоюзной конференции КПСС
 Депутатом Курганского областного Совета народных депутатов
 Депутатом Верховного Совета СССР XI созыва
 Народным депутатом СССР от Лебяжьевского территориального избирательного округа № 214 Курганской области.

Скончался 22 июля 2015 года в пос. Саргазы Сосновского района Челябинской области.

Награды и звания 
 Орден Ленина, 1967 год
 Орден Октябрьской Революции, 1971 год
 Две медали
 Диплом почёта Челябинского обкома КПСС, 1982 год

Сочинения 
 
 Плеханов А.Н. Картофелеводство и овощеводство Южного Урала // Картофель и овощи. 1982. № 12;

Примечания 

Члены ЦК КПСС
Выпускники Уральского аграрного университета
Персоналии:Красноармейский район (Челябинская область)
Персоналии:Кизильский район
Первые секретари районных комитетов КПСС
Секретари Челябинского обкома КПСС
Первые секретари Курганского обкома КПСС
Депутаты Курганского областного совета
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС
Инспекторы ЦК КПСС
Секретари Курганского обкома КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях